Autobahngesellschaft bezeichnet
 Betreibergesellschaften von Autobahnen
 in Deutschland: Die Autobahn GmbH des Bundes, ab dem 1. Januar 2021 im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland zuständig für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und Verwaltung der Deutschen Autobahnen
 in Österreich: Die ASFINAG, eine Gesellschaft zur Finanzierung, Planung, Bau und Erhaltung von Bundesstraßen sowie für die Einhebung von zeit- und fahrleistungsabhängigen Mauten in Österreich